Meunasah Rayeuk (Jaya), een plaats in Indonesië
Meunasah Rayeuk (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Meunasah Rayeuk (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing